Feng se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kuo Mei Feng
 Yan Feng
 Zuo-jian Feng